Иронический детектив — литературный поджанр, разновидность детектива, в котором повествование о криминальном расследовании ведётся с юмористической точки зрения. Зачастую произведения, написанные в таком ключе, пародируют штампы детективного романа.

Классик и основатель жанра — Иоанна Хмелевская.

В России первыми детективами такого поджанра были повести «Баллада об индюке и фазане» и «Обнажённая в шляпе», написанные  Далией Трускиновской. Позже на первый план среди авторов иронических детективов вышла Дарья Донцова. Также популярностью пользуются книги Татьяны Поляковой, Галины Куликовой, Дарьи Калининой.

Примечания 

Литературные жанры